Альтенкирхен ():

 Альтенкирхен — город в Германии, районный центр, расположен в земле Рейнланд-Пфальц.
 Альтенкирхен — район в Германии. Центр района — город Альтенкирхен.
 Альтенкирхен — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Альтенкирхен — село в северной части полуострова Виттов на острове Рюген, который находится в Балтийском море.